Джексон Кит «Джамал» Уилкс (; известный также под именем Джамал Абдул-Латиф (); родился 2 мая 1953 года в Беркли, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции лёгкого форварда в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Трехкратный участник Матча всех звезд, он выиграл четыре чемпионата НБА в составе команд «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». По прозвищу «Шёлк» (Silk) он был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Биография 
Играл на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника. Уилкс — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». До прихода в НБА Уилкс перешёл в ислам и сменил имя на Джамал Абдул-Латиф, однако использовал свою настоящую фамилию во время выступления в НБА. Во время драфта 1974 года был выбран в первом раунде под 11-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». 7 сентября 2012 года Уилкс был введён в Зал славы баскетбола.

За свою карьеру Уилкс набрал 14 664 очка (17,7 очка за игру) и 5 ​​117 подборов (6,2 подбора), набирая в среднем 16,1 очко в 113 играх. Он участвовал в Матчах всех звезд 1976, 1981 и 1983 годов и дважды входил в состав сборной всех защиты НБА. 28 декабря 2012 года «Лос-Анджелес Лейкерс» вывела из обращения майку Уилкса под номером 52, а 17 января 2013 года Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе вывел из обращения его студенческую майку под номером 52.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Wilkes' official website

Баскетболисты США
Родившиеся в Беркли
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола